Long Prairie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Long Prairie Township (Minnesota)
 Long Prairie Township (Missouri)